Гита Васильевна Биренбаум (урождённая Гуте Бадылькес, Gute Badilkaite; , Ковно —1952, Рязань) — советский психолог, стоявший у истоков советской патопсихологии.

Биография 
Родилась в Ковно в еврейской семье. Отец – Цалко-Шлиома Бадылькес, мать Берта Бадылькес (урожденная Шик). В конце 1910х или начале 1920х переехала в Германию.   

Училась в Техническом университете Данцига, затем в Берлинском университете. Вместе с Блюмой Зейгарник и Тамарой Дембо работала в лаборатории под руководством Курта Левина. Её диссертационная исследование забывания намерения Das Vergessen einer Vornahme вошло в золотой фонд классики психологической мысли XX века. Не смотря на то, что Биренбаум подготовила диссертацию, опубликовала исследование и сдала соответствующие экзамены, защита не состоялась.

В 1930 году переехала в Советский Союз. Сразу после переезда жила и работала в Москве в Институте по изучению высшей нервной деятельности при Комакадемии (впоследствии в составе ВИЭМа), где она сотрудничала с Л. С. Выготским. В дальнейшем работала в психиатрической больнице им. Соловьева, проводила исследования в психиатрических больницах Ульяновска и Рязани. Скончалась в 1952 году в результате несчастного случая.

Муж Гиты Биренбаум, родившийся 15 августа 1900 года в Варшаве, получил высшее образование в Германии, был членом коммунистических партий Польши, Германии, и ВКП(б), в 1930–1933 годах был заместителем начальника контроля технического сектора Наркомвнешнторгаб в 1933–1936 годах начальником технического отдела Мосэнерго. В 1936 году был арестован, осужден и расстрелян. Реабилитирован в 1989 году, через 37 лет после смерти его жены.

Публикации 
 Das Vergessen einer Vornahme: isolierte seelische Systeme und dynamische Gesamtbereiche // Psychologische Forschung. Bd. 13, H. 2—3. Berlin: Springer Verlag, 1930;
 К вопросу об образовании переносных и условных значений слова при патологических изменениях мышления // Новое в учении об агнозии, апраксии и афазии. М., 1934
 Самухин Н. В., Биренбаум Г. В., Выготский Л. С. К вопросу о структуре деменции при болезни Пика // Советская невропатология, психиатрия и психогигиена, 1934, т. III, вып. 6.
 Зейгарник Б. В., Биренбаум Г. В. К проблеме смыслового восприятия // Советская невропатология, психиатрия и психогигиена, т. IV, вып. 6. М., 1935.
 Биренбаум Г. В., Зейгарник Б. В. К динамическому анализу расстройств мышления // Советская невропатология, психиатрия и психогигиена, т. IV, вып. 6. М., 1935.
 Забывание намерения // Хрестоматия по психологии памяти / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и В. Я. Романова. — М., 2002. — С. 453—456.

Источники 

Женщины-психологи
Школа Курта Левина